Digitaline kan verwijzen naar:

 Digitaline: Belgische stripreeks sinds 1989
 de populaire (handels)benaming voor digitoxine, een hartglycoside dat wordt geëxtraheerd uit het vingerhoedskruid.